Segno di tetania latente di Trousseau – segno clinico che mostra ipocalcemia.
 Segno di malignità di Trousseau o sindrome di Trousseau – manifestazione paraneoplastica.